Tous kan syfta på följande platser:

Spanien 

 Tous (kommunhuvudort), Valencia, Província de València, 
 Tous (kommun), Valencia, Província de València, 

Robotskapade Spanienförgreningar